kasztan (Castanea) – rodzaj roślin z rodziny bukowatych
 kasztan (kasztanowiec, Aesculus) – rodzaj roślin z rodziny mydleńcowatych
 kasztan – nasienie kasztanowca
 kasztan – owoc kasztana jadalnego
 kasztan (barwa kasztanowa, kasztanowy) – kolor rudobrązowy
 kasztan – koń o rudobrązowej sierści
 kasztany – zrogowaciałe narośle na nodze konia

Zobacz też 

 pistolet maszynowy AEK-919K Kasztan – rosyjski pistolet maszynowy